Classe Ardent (vascello) – classe di vascelli della Royal Navy composta da sette unità realizzate a partire dal 1761.
 Classe Ardent (cacciatorpediniere) – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy composta da tre unità realizzate a partire dal 1894.